Міжконтинентальний кубок з футболу 1990 — 29-й розіграш Міжконтинентального кубка. У матчі зіграли переможець Кубка європейських чемпіонів 1989—1990 італійський «Мілан» та переможець Кубка Лібертадорес 1990 парагвайська «Олімпія». Гра відбулася на стадіоні Національному стадіоні у Токіо 9 грудня 1990 року. За підсумками гри титул володаря Міжконтинентального кубка втретє здобув «Мілан».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1989—1990
 Кубок Лібертадорес 1990

Посилання 
 Міжконтинентальний кубок 1990 на rsssf  
 Міжконтинентальний кубок 1990 на transfermarkt  

1990 у футболі
1990
Футбольні змагання у Токіо
Грудень 1990